Айдар Фаритович Валиев (род. 14 июня 1986, Казань, РСФСР, СССР) — российский баянист, импровизатор. Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.

Биография 
Айдар Валиев родился в обычной советской семье. Мама Исламия Ильдаровна Валиева медик, отец Фарит Валиев первоклассный специалист по дереву и мебели. Влюблённость в инструмент баян и любовь к музыке приходит с детства, так как Айдар часто слушает игру отца на гармошке.

В 1993 году поступает в музыкальную школу № 8, класс преподавания Заслуженного работника культуры Неклюдова Вячеслава Михайловича. Уже обучаясь в последнем классе музыкальной школы, в 14 летнем возрасте выезжает на Международный конкурс баянистов и аккордеонистов в г. Клингенталь (Германия) и становится дипломантом.

С 2001 по 2005 г. проходит обучение в Казанском музыкальном училище (ныне колледж) им. И. В. Аухадеева, класс преподавателя Боровика Аркадия Ефимовича. Параллельно обучаясь в Казанском музыкальном училище проходил стажировку в Российской академии музыки им. Гнесиных, в классе Народного Артиста России, профессора и композитора Семёнова Вячеслава Анатольевича.

С 2005 по 2010 г. проходит обучение в Казанской Государственной консерватории (академии) им. Н. Г. Жиганова, класс профессора Протасова Александра Юрьевича.

Активно концертирует в России, Германии, Франции, Италии, Англии, США и других странах ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время является солистом Государственного оркестра народных инструментов РТ под управлением Народного артиста Российского Федерации А.И.Шутикова.

Примечания 
 https://www.youtube.com/watch?v=svbCOZu4Xh0
 https://www.youtube.com/watch?v=3JOk_LNZtA4
 https://www.youtube.com/watch?v=z9dh6n-kZF8
 https://www.youtube.com/watch?v=vlELOlp12rM
 https://www.youtube.com/watch?v=QgbLCWhbmEo

Музыканты Татарстана
Баянисты России
Музыканты XXI века